Аројо Бланко има више значења:

 Аројо Бланко, Хуан Антонио Сиснерос (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аројо Бланко (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аројо Бланко (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Бланко, Ранчо Нуево (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Бланко (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аројо Бланко (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аројо Бланко (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аројо Бланко (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Бланко (Сан Хуан Петлапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Бланко (Сантијаго Чоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Бланко (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Бланко (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Бланко (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аројо Бланко (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Аројо Бланко (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Бланко (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Аројо Бланко (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Бланко (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Бланко (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Бланко (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Бланко (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику